Отгар () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Отгар — архиепископ Майнца (826—847)
 Отгар — епископ Айхштетта (ок. 840—880)
 Отгар — епископ Шпайера (962—970)